Monaro – region w Australii
 Holden/Vauxhall Monaro – samochód osobowy produkowany przez przedsiębiorstwo Holden